Daniel Aquino puede referirse a:

 Daniel Aquino Pintos, futbolista español.
 Daniel Toribio Aquino, exfutbolista argentino.